Miguel Morales puede referirse a:

 Personas llamadas

 Miguel Morales Barretto (n. 1950), músico hispano-filipino;
 Miguel Morales, músico colombiano.

 Lugares
 Estadio Miguel Morales, estadio del Club Atlético Douglas Haig (Argentina).